The Lone Ranger (televisieserie), radioserie vanaf 1933; van 1949-1957 tv-serie
 Lijst van afleveringen van The Lone Ranger
 The Lone Ranger (stripverhaal), stripverhaal gebaseerd op bovengenoemde serie
 The Lone Ranger (film uit 2013), film gebaseerd op bovenstaande serie
 The Lone Ranger (film uit 2003), Amerikaanse film uit 2003 
 The Lone Ranger (album uit 2013), soundtrack uit bovengenoemde film
 The Lone Ranger: Wanted (Music Inspired by the Film), album met muziek geïnspireerd op bovengenoemde serie, eveneens verschenen in 2013
 The Lone Ranger (Suggs), soloalbum van Graham 'Suggs' McPherson (Madness) uit 1995
 The Lone Ranger (Quantum Jump), single van Quantum Jump